Бернардо Феррара (; ,  — , ) — итальянский .

С ранних лет учился музыке у братьев своей матери, в 12-летнем возрасте поступил в Миланскую консерваторию в класс скрипки Алессандро Ролла, занимался также композицией под руководством Франческо Базили. Окончил консерваторию в 1829 году, годом раньше дебютировав как оперный дирижёр в своём родном городе. Некоторое время занимал пост концертмейстера в оркестре миланского , затем был концертмейстером вторых скрипок в театре Ла Скала. C 1835 г. концертмейстер Пармской оперы, где ему покровительствовала Мария-Луиза Австрийская. C 1833 г. ассистировал Ролла в Миланской консерватории, в 1840 г. получил в ней собственный класс скрипки и сосредоточился преимущественно на преподавательской работе. Опубликовал собственный курс скрипичной игры (). Среди его учеников, в частности, Луиджи Ардити. В 1861 г., начав глохнуть, оставил преподавание, передал собранную им коллекцию музыкальных инструментов миланскому институту слепых. Последние годы жизни провёл в Верчелли.

Автор ряда скрипичных пьес, главным образом концертных вариаций на темы известных опер.

Примечания

Ссылки 
 Cristina Ciccaglione Badii. FERRARA, Bernardo // Dizionario Biografico degli Italiani — Volume 46 (1996).
 

Академические музыканты Италии